Да́нцев — русская фамилия.

 Данцев, Александр Алексеевич (род. 1984) — российский футболист.
 Данцев, Андрей Андреевич (1946—2010) — профессор ЮРГТУ (НПИ), автор книг об истории ЮРГТУ.

См. также 
 Данцевка